«Исчезновение Сидни Холла» () — американский фильм-драма режиссёра и сценариста Шона Кристенсена. Премьера состоялась 25 января 2017 года в Сандэнсе.

Сюжет 
Молодой писатель Сидни Холл создаёт подлинный шедевр, книгу о своём поколении, что делает его всемирно известным. Неожиданно он исчезает, оставив в недоумении миллионы поклонников во всём мире.

В ролях 
 Логан Лерман — Сидни Холл
 Эль Фэннинг — Мелоди
 Кайл Чендлер — искатель
 Мишель Монаган — миссис Холл
 Нейтан Лейн — Гарольд
 Маргарет Куэлли — Александра
 Блейк Дженнер — Бретт Ньюпорт
 Тим Блейк Нельсон — Йохан
 Яхья Абдул-Матин II — Дуэйн
 Шон Каллен — Джадж Ньюпорт

Съёмки фильма 
Съёмочный период стартовал 22 апреля 2016 года в Плезантвилле (Нью-Йорк). Первоначально на роль Сидни Холла претендовал Джим Стёрджесс, но Кристенсен принял решение найти более молодого актёра и его выбор пал на Логана Лермана, которому предстояло изобразить своего героя в трёх разных возрастах. За неделю до начала съёмок на главную женскую роль была утверждена Эль Фэннинг.

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Сандэнс 2017»: бенефис Джека Блэка, трансформация Лили Коллинз и худший фильм года
 10 фильмов фестиваля «Сандэнс», на которые стоит обратить внимание
  Filmmaking Is a Series of Crushing Compromises: DP Daniel Katz on Sidney Hall

Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы о писателях
Фильмы   США 2017 года
Фильмы A24